

Geografia

Austria 
 Willendorf – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Neunkirchen
 Willendorf in der Wachau – miejscowość w gminie Aggsbach w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Krems-Land

Niemcy 
 Willendorf – dzielnica Merkendorfu

Zobacz też 
 Wenus z Willendorfu